Ово је списак градова по броју становника

Види још 
 Списак градских зона по броју становника

Извори 
 Mongabay.com - Градови у свету са више од милион становника 2005. године

Референце

Спољашње везе 
 Највећи градови на свету (општине)
__БЕЗСАДРЖАЈА__

Списак градова